— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Китадзава, Икуэ (род. ??) — японская кёрлингистка.
 Китадзава, Ракутэн (1876—1955) — японский художник.
 Китадзава, Тосими (род. 1938) — японский политик.
 Китадзава, Цуёси (род. 1968) — японский футболист.

География 
 Китадзава — квартал в Токио.